Dritte Generation steht für:

 Dritte Generation Ostdeutschland, Soziale Bewegung
 Die dritte Generation, Komödie von Rainer Werner Fassbinder (1979)
 Die 3. Generation, deutsche Boygroup